

Geografia

Austria 
 Pfaffenschlag – frazione di Kottes-Purk, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Pfaffenschlag – frazione di Ludweis-Aigen, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya – comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)